Ким Клейстерс защитава титлата си от предната година, когато във финала побеждава На Ли. Тя отпада на полуфинала от бъдещата шампионка Виктория Азаренка. Азаренка побеждава на финала рускинята Мария Шарапова с 6 – 3, 6 – 0 и завоюва първата си титла от Големия шлем. С победата си беларуската се изкачва на първо място в ранглистата на WTA. Каролине Возняцки е поставена под номер 1 в схемата, но е елиминирана на четвъртфиналите от Ким Клейстерс.

Поставени тенисистки

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия